Кратер Кабанн () — древний ударный кратер в южной приполярной области обратной стороны Луны. Название присвоено в честь французского оптика Жана Кабанна (1885 — 1959) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Харет на северо-западе; кратер Бозе на севере; кратер Баба на севере-северо-востоке; кратер Беллинсгаузен, примыкающий к восточной части вала кратера Кабанн; кратер Берлаге на юго-востоке; кратер Антониади на юге и кратер Миннарт на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 81,3 км, глубина 2,8 км>.

Кратер Кабанн расположен вблизи центра бассейна Южный полюс — Эйткен, имеет близкую к циркулярной форму и значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен и перекрыт множеством кратеров различного размера,  юго-восточная часть вала перекрыта сателлитным кратером Кабанн J (см. ниже). Лучше всего сохранился северо-западный участок вала. Дно чаши сравнительно ровное, южная часть немного приподнята, в центре чаши расположен приметный небольшой кратер.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Кабанн Q относится к нектарскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны